Franco Armani (1986-), footballeur argentin ;
 Giorgio Armani (1934 -), styliste italien ;
 Luciano Armani (1940 - 2023), coureur cycliste italien ;
 Pier Martire Armani (1613 -1669), peintre italien baroque de la Renaissance ;
 Robert Armani (né Robert Woods), producteur et compositeur de musique électronique originaire de Chicago ;

Voir aussi 
 Giorgio Armani, l'entreprise créée par le styliste Giorgio Armani ;
 Giorgio Armani Beauty, l'activité cosmétique propriété du groupe L'Oréal.

Homonymie
Patronyme italien